

Automobili 
 Morris Marshal – autovettura prodotta dalla British Motor Corporation d'Australia, con marchio Morris, dal 1957 al 1960

Diritto 
 United States Marshals Service – agenzia federale di polizia penitenziaria operante negli Stati Uniti d'America. Gli appartenenti vengono chiamati U.S. Marshals

Persone 
 Alan Marshal (1909-1961) – attore cinematografico, televisivo e teatrale australiano
 Eva Marshal (1203-1246) – nobile inglese figlia di Guglielmo il Maresciallo e di Isabella di Clare
 Gilbert Marshal, IV conte di Pembroke (1194-1241) – nobile inglese
 Matilde Marshal (1192-1248) – contessa inglese di Norfolk, figlia maggiore di Guglielmo il Maresciallo e di Isabella di Clare
 Lyndsey Marshal (1978) – attrice britannica

Televisione 
 U.S. Marshal – serie televisiva statunitense in 156 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di 4 stagioni dal 1956 al 1960
 Marshal – serie televisiva statunitense in 25 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di 2 stagioni nel 1995